Супер рагби 2012. (службени назив: 2012 Super Rugby) је било 17. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 15 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од 24. фебруара до 4. августа. Финале је одиграно у Хамилтону, а Чифси су после велике борбе савладали јужноафричког представника Шарксе.

Табела 

Супер 15

Плеј оф 

Квалификације

Крусејдерси - Булси 28-13

Редси - Шаркси 17-30

Полуфинале

Чифси - Крусејдерси 20-17

Стормерси - Шаркси 19-26

Финале

Чифси - Шаркси 37-6

Статистика и награде 

Највише есеја

 Бјорн Басон 10, Булс
 Андре Тејлор 10, Херикејнси
 Џулијан Савеа 9, Херикејнси
 Сона Таумалоло 9, Чифс
 Џио Аплон 8, Стормерс

Највише поена

 Ерон Круден 251, Чифс
 Морне Стејн 228, Булс
 Боден Барет 197, Херикејнси
 Мајк Херис 149, Квинсленд Редс
 Том Тејлор 146, Крусејдерси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2012.